El Pital kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Pital, Castillo de Teayo, ort, 
 El Pital, Angel R. Cabada, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar